Jean-Yves Rayon est un entraîneur-driver de chevaux trotteurs.

Biographe 
           									 
Tout jeune, Jean-Yves n’était pas spécialement attiré par les trotteurs, c’était même une véritable corvée que d’accompagner, chaque dimanche, ses parents sur les hippodromes. Trois hommes seront à l’origine de sa vocation : son père, Albert Rayon, et 2 amis de la famille : Jean-René Gougeon et Michel-Marcel Gougeon.

Albert Rayon, un important cultivateur et éleveur de bovins installé à la ferme du Pont, à Fleuré dans l’Orne, est l’ami de Marcel Gougeon, qui a 2 fils : Jean-René, qui plus tard sera surnommé « le Pape de Vincennes » au regard de son palmarès : 8 victoires dans le Prix d'Amérique 6 dans le Prix de France et 7 dans le Prix de Paris et Michel-Marcel dit « Minou » qui lui triomphera 3 fois dans le Prix d’Amérique, et 7 fois dans le Prix de Cornulier. À eux deux, les frères Gougeon totaliseront plus de 5000 victoires !

Un jour de 1945, à la gare de L’Aigle, Albert achète sa première jument : Ursuline IV. Elle porte dans ses flancs un produit qui va naître et qui sera baptisé Céline R (Céline, le nom que portera sa petite fille plus de trente ans après, et R comme Rayon). À cette époque, il était possible d’ajouter une initiale après un nom, c’est maintenant interdit, et les trotteurs portent communément le nom du haras ou ils sont nés : les produits Rayon s’appellent aujourd’hui --- du Pont.  

Ursuline IV produira Diane R, Kadsura du Pont (mère du classique Upsal du Pont vainqueur d’un Groupe 1 le Prix d'Essai et qui un jour donnera du fil à retordre à une certaine Une de Mai), Fleur du Pont (mère du semi-classique Vallauris du Pont) et Hiatus du Pont. C’est sous la poigne de « Minou » Gougeon que Fleur du Pont apportera la  de la casaque Rayon (casaque verte, manches jaune, toque rouge) à Vincennes en 1951. 

Établi dans le village voisin, le comte Pierre de Montesson rencontre souvent Albert Rayon, qui un jour lui propose une affaire : Albert vient d’acheter un poulain de 3 ans encore inédit nommé Kubler L, et il lui en propose la moitié. Pierre de Montesson, qui a quelques galopeurs, est amusé, et l’affaire est conclue. Kubler L deviendra rapidement le meilleur de sa génération au trot monté. Cette association va connaître de nombreux succès avec d’excellents chevaux comme Olten L, Nicias Grandchamp, Pacha Grandchamp, Reza Grandchamp. Tous porteront la casaque bleu clair, toque orange du comte de Montesson qui, conquis, va s’associer avec Pierre-Désiré Allaire. Albert Rayon préfère lui reprendre sa liberté et en 1960, il prend la décision de se consacrer à l’élevage des trotteurs, mais il manque de place, il lui faut un vrai haras. Ce sera le haras de la Coquenne, très bien placé, très bien construit, appartenant à l’Aga Khan, mais dans un état d’abandon qui a fait reculer de nombreux acheteurs. En quelques années, La Coquenne va redevenir le magnifique haras qu’il était. Ses prés et ses boxes vont se peupler petit à petit. 

Dans le même temps, il eut la main heureuse en achetant, pour son fils, Orchita puis Royale Poulotte. Avec Orchita, Jean-Yves Rayon gagne 35 courses chez les amateurs (dont 2 le même jour) et sa première grande joie fut de battre, sur l’hippodrome d’Argentan, l’excellent Martini II qui devait faire par la suite une très grande carrière aux États-Unis. Chez les amateurs, Jean-Yves Rayon fut cinq fois champion de France, totalisant plus de 250 victoires. Il faut dire que pendant cette période d’apprentissage, ces maîtres sont les frères Gougeon…

N’ayant plus rien à prouver chez les amateurs, le , Jean-Yves Rayon décide de faire le grand pas en passant professionnel. Il constatera vite qu’il existe un fossé entre les amateurs et les professionnels, que les courses se déroulent différemment, et que le jeune débutant était attendu au tournant. Et la consécration arrive le  avec sa première victoire en tiercé avec Costa Rica II, une jument que son père venait d’acheter quelques semaines auparavant. 
Cette jument gardera une place particulière dans le cœur de Jean-Yves Rayon, et lui apportera rapidement sa première grande performance dans un Classique avec une  dans le Prix de Paris, le , battue d’une longueur par la majestueuse Une de Mai, mais devant des ténors comme Arménie, Tidalium Pélo, Véronique R et Tony M. Le , il remporte son , à très grosses cotes (45/1) avec Chara dans le Prix de Chateaudun.

Chevaux Rayon

Période de naissance avant 1970

Upsal du Pont 
à 3 ans :
  du Prix d'Essai Groupe I au monté à Vincennes,
  du Prix Abel Bassigny Groupe II à l'attelé à Vincennes,
  du Prix Marcillac Groupe II au monté à Vincennes,
  du Critérium des 3 ans Groupe I à l'attelé à Vincennes,

mais aussi Vallauris du Pont (16 victoires), vainqueur d'un Groupe II à l'attelé et  d'un Groupe II au monté, Cyrano du Pont, Chara, Costa Rica II, Demoiselle du Pont et Duc de Feulavoir.

Période de naissance 1970 – 1979

Italia du Pont 

En 1974, une femelle alezane vient au monde, elle s’appelle Italia du Pont. Sa mère, Reinata III est la sœur d’Orchita et son père n’est autre que Reza Grandchamp. 
Elle débutera à 2 ans par une  puis enchainera avec 2 victoires consécutives à Vincennes puis une , pour sa première course face aux mâles, toujours à Vincennes, dans le Prix d’Ambert, le . 
Elle se présente alors au départ de son premier classique le , dans le Critérium des Jeunes où elle affronte pour la première fois un futur crack nommé Idéal du Gazeau. Elle ne sera battue que d’une encolure, confirmant ainsi ses bonnes dispositions à ce niveau. 
Malheureusement pour elle, l’autre bonne femelle de la génération s’appelle Ivory Queen. Après une nouvelle victoire dans le Prix de Chateauroux, les classiques s’enchaîneront pour ces 3 cracks mais Italia du Pont ne parviendra pas à renouer avec la victoire, toutefois son palmarès classique reste très honorable :

à 3 ans :
  du Critérium des Jeunes Groupe I à Vincennes,
  du Prix Abel Bassigny Groupe II à Vincennes,
  du Critérium des 3 ans Groupe I à Vincennes derrière Ivory Queen mais devant Idéal du Gazeau (),
  du Prix Kalmia Groupe II à Vincennes.

à 4 ans :
  du Prix de Tonnac-Villeneuve Groupe II à Vincennes derrière Idéal du Gazeau,
  du Prix Ephrem Houel Groupe II à Vincennes derrière Idéal du Gazeau mais devant Ivory Queen (),
  du Critérium de Vitesse Groupe III à Argentan ( Granit),
  du Critérium Continental Groupe I à Vincennes ( Idéal du Gazeau),
  du Prix Guy Le Gonidec Groupe II à Vincennes ( Iris de Gournay),
  du Prix Phaeton Groupe II à Vincennes devant Ivory Queen (),
  du Prix de Milan Groupe III à Enghien ( Idéal du Gazeau mais NP Ivory Queen),
  du Prix Charles Tiercelin Groupe II à Vincennes,
  du Prix Octave Douesnel Groupe II à Vincennes,
  du Critérium des 4 ans Groupe I à Vincennes ( Idéal du Gazeau),

à 5 ans :
  du Critérium des 5 ans Groupe I à Vincennes ( Idéal du Gazeau). 

Dans sa carrière, Italia du Pont accumulera  de gains.

Les autres noms à retenir pour cette période : Équilibriste, Elu du Magnet, Frangibus, Falifiemel, Fruit Rose, Févaron, Gamma du Pont, Gino Dop, Grousia, Gramme, Héron du Pont, Havesta, Idalion, Iblasmel, Jasmin du Pont, Kashmir du Pont ( d'un Groupe II et d'un Groupe III), Moscova du Pont ( d'un Groupe II au monté), Naiade du Pont (104 733 € de gains), Noble du Pont ( d'un Groupe I puis plusieurs fois classé en Groupe II - 1 min 15 s – Exporté en Italie), Nobel du Pont ( d'un Groupe III) et Nuit du Pont (1 min 15 s – Exportée en Italie).

Période de naissance 1980 – 1989 

2 chevaux vont marquer cette décennie : Pélican du Pont et Baccarat du Pont.

Pélican du Pont 

En 1981, un poulain alezan baptisé Pélican du Pont vient au monde. Son père est Fruit Rose, étalon maison du Haras de la Coquenne, et sa mère est Bragance. Il sera classé dans les 4 premiers de ses 17 premières sorties avec un palmarès éloquent : 7 victoires, 4 deuxièmes places, 3 troisièmes places et 3 quatrièmes places. À l’époque, ses adversaires principaux se nomment Potin d'Amour, Pontcaral, Passionnant et Peccadille et sa carrière classique se résume comme suit :

à 3 ans :
  du Prix Jacques de Vaulogé Groupe II à Vincennes ( Pontcaral et  Peccadille),
  du Prix Abel Bassigny Groupe II à Vincennes ( Potin d’Amour et  Passionnant),
  du Prix Henry Cravoisier Groupe III à Enghien ( Peccadille et  Pontcaral) 
  du Prix Pierre Plazen Groupe II à Vincennes ( Pontcaral et Dist. Potin d’Amour),
  du Critérium des 3 ans Groupe I à Vincennes ( Passionnant,  Pontcaral,  Peccadille et Dist. Potin d’Amour),
  du Prix de Rome Groupe III à Enghien ( Peccadille et  Passionnant).

à 4 ans :
  du Prix Charles Tiercelin Groupe II à Vincennes ( Passionnant),
  du Prix de Tonnac-Villeneuve Groupe II à Vincennes ( Passionnant,  Peccadille et  Potin d’Amour),
  du Prix Gaston Brunet Groupe II à Vincennes ( Potin d’Amour),
  du Prix Gaston de Wazières Groupe II à Vincennes ( Pontcaral),
  du Critérium Continental Groupe I à Vincennes ( Passionnant,  Peccadille et Dist. Potin d’Amour),
  du Prix de Sélection Groupe I à Vincennes ( Passionnant et  certain…. Ourasi),
  du Critérium des 4 ans Groupe I à Vincennes ( Passionnant,  Potin d’Amour,  Peccadille et NP Pontcaral),
  du Prix Paul Leguerney Groupe II à Vincennes ( Potin d’Amour et Dist. Pontcaral),
  du Prix de Milan Groupe III à Enghien ( Peccadille et  Pontcaral),
  du Prix Ariste-Hémard Groupe II à Vincennes ( Potin d’Amour et  Peccadille),

à 5 ans :
  du Prix Jean Le Gonidec Groupe II à Vincennes (NP Peccadille),
  du Prix Roederer Groupe II à Vincennes ( Potin d’Amour),
  du Prix de Croix Groupe II à Vincennes ( Peccadille),
  du Prix de Sélection Groupe I à Vincennes ( Ourasi).

Dans sa carrière, Pélican du Pont accumulera  de gains, ce qui le classe au  de sa génération, dominée par Potin d'Amour.

Pélican du Pont est entré au haras en 1988. Il a produit :
 Eclair du Pont : 1 min 13 s attelé, 
 Gattion Leman ; 1 min 13 s attelé,
 Grise Mine : 1 min 13 s attelé,
 Indiana du Pont : 1 min 13 s attelé

Baccarat du Pont 

C’est en 1989 que vient au monde Baccarat du Pont, un magnifique bai foncé. Florestan son père n’est plus à présenter, sa mère est Moscova du Pont. Ce poulain estimé, sans toutefois démériter, a mis un peu de temps à se révéler. À l’âge de 4 ans, après un succès facile sur la petite piste de Vincennes (où il a battu le record sur la distance), il a eu un coup de sang. Son entourage mettra un an à le retrouver. Après une bonne rentrée, Baccarat du Pont qui revenait de la campagne, courait de moins en moins bien. Constatant qu’il se plaisait à la campagne, son entraîneur décide alors de le laisser à la Ferme du Pont, loin du centre d’entraînement de Grosbois, et Baccarat du Pont, quand il doit courir à Paris, part la veille au soir et rentre le lendemain, dès l’épreuve courue. Il en profitera pour réaliser en fin de meeting une première saison de monte ou il réalisera seize saillies naturelles, quatorze seront testées pleines. 

À cette époque, Jean-Yves Rayon est indisponible : il se remet d’un accident de la circulation, alors que juste avant, il venait de se rétablir d’une mauvaise chute en course. Sa fille Céline a un jeune fiancé de 24 ans, driver  pour son père, et qui commence à gagner pas mal de courses, nommé Jean-Michel Bazire. Jean-Yves décide alors de lui confier Baccarat du Pont. Sa rentrée à Enghien le  se soldera par une victoire à la suite d'un départ hésitant, et une fin de course tonitruante en  ! Suivront deux autres victoires à Enghien et Vincennes, toujours en août. Montant de catégorie, Baccarat du Pont s’attaque au niveau Quinté+ : 4 victoires et une seconde place en 5 sorties entre le  et le . Il terminera son année 1995 par une probante deuxième place dans le Prix de Bar-Le-Duc derrière Abricot du Laudot. 

Dans sa carrière, Baccarat du Pont (1 min 13 s) accumulera  de gains, ce qui le classe au  de sa génération dominée par Bahama.

Baccarat du Pont entrera au Haras en 1995 où il mène une grande carrière d’étalon. Baccarat du Pont a donné notamment : 
 Iouky du Pré : 1 min 13 s monté,  de gains, vainqueur du Prix des Elites et du Prix de Normandie,  du Prix de l’Ile-de-France,
 Java d’Arches : 1 min 11 s attelé,  de gains,  du Grand Prix des Nations et du Championnat Européen en Italie,  du Prix de l’Atlantique,
 Jalba du Pont (voir ci-dessous),
 J’arrive du Gers : 1 min 13 s attelé,  de gains,
 Kenya du Pont (voir ci-dessous)
 Pétunia du Pont : 1 min 12 s attelé.

Les autres noms à retenir pour cette période : Ondine du Pont, Quasida du Pont ( d'un Groupe I, 226 676 € de gains,  de sa génération dominée par Queila Gédé), Quetzal du Pont ( d'un Groupe II), Quina du Pont, Reine du Pont, Rolls du Pont (214 907 € de gains,  de sa génération dominée par Rêve d'Udon), Sugar du Pont (204 397 € de gains), Suzy du Pont, Soirée du Pont, Tenor Soyer, Tamise du Pont, Vanic du Pont (203 711 € de gains), Violetta du Pont, Anisette du Pont (217 330 € de gains), Blason Clayettois.

À noter également une anecdote peu commune : en 1984, Albert Rayon possède une poulinière âgée de 16 ans, Colivette, qui fut bonne en course, mais qui malheureusement a souvent été vide au haras.  Pour une fois, elle est pleine d’un des étalons maison, l’excellent Le Loir. Un acheteur, Bernard Hallopé, qui devait choisir parmi 5 poulinières achète Colivette. Le poulain qui naît au printemps suivant ne s’appellera donc pas Ténor du Pont, mais Ténor de Baune… Ce champion disputera 47 courses, en remportera 33 (dont 30 consécutives, sa  sera le Prix d’Amérique 1991) et 5 places, il établira son record à 1 min 14 s attelé, et accumulera  de gains.

Période de naissance 1990 – 1999 

3 chevaux vont marquer cette décennie : Courlis du Pont, Jalba du Pont et Kenya du Pont.

Courlis du Pont 

Courlis du Pont est un magnifique alezan brûlé de , né en 1990, et d’origine de premier ordre. Son père, Opus Dei, fut un excellent cheval de courses de pointure classique ( du Prix de Cornulier) avant de briller comme reproducteur. Sa mère, Hirondelle du Pont, est issue du classique Ruy Blas IV, pilier de l’élevage Rayon et de Va Belle du Clos, elle aussi une excellente pointure. Il débute à l’âge de 3 ans à Laon en finissant , puis termine  à Amiens,  au Croisé-Laroche et s’impose enfin à Enghien pour sa quatrième sortie.  
Après ces 4 courses, il est proposé à la vente lors d’une réduction d’effectif de l’écurie Rayon. Il est acheté le  pour un peu moins de , par le Suisse Georges Marti, conseillé par Ulf Nordin qui l’avait difficilement battu lors de sa sortie du Croisé-Laroche. Courlis du Pont accumulera 18 victoires,  € de gains dans son éblouissante carrière. Il détiendra pendant de nombreuses années le record général de vitesse au trot monté sur la grande piste de Vincennes, en 1 min 14 s 9. 

La carrière classique monté de Courlis du Pont est remarquable :

à 3 ans :
 2 du Prix de Vincennes Groupe I à Vincennes ( Charmeuse Bégonia).

à 4 ans :
  du Prix Camille de Wazières Groupe II à Vincennes,
  du Prix du Président de la République Groupe I à Vincennes,
  du Prix des Elites Groupe I à Vincennes (4 Don Paulo, Dist. Creator Boy),
  du Prix Olry-Roederer Groupe II à Vincennes ,
 2 du Prix Louis Le Bourg Groupe II à Vincennes ( Cumina),
 2 du Prix Henri Balliere Groupe II à Vincennes,
 2 du Prix Lavater  Groupe II à Vincennes,
 3 du Prix Philippe du Rozier Groupe II à Vincennes ( Chopin des Lices, 2 Coq de Grenouille),
 4 du Prix Ceneri Forcinal  Groupe II à Vincennes.

à 5 ans :
  du Prix Emile Riotteau Groupe II à Vincennes ,
  du Prix Léon Tacquet Groupe II à Vincennes ,
  du Prix Paul Bastard Groupe II à Vincennes ,
  du Prix Xavier de Saint-Palais Groupe II à Vincennes ,
  du Prix des Elites Groupe I à Vincennes ,
  du Prix de Normandie Groupe I à Vincennes ,
  du Prix Georges Dreux Groupe III à Vincennes ,
  du Prix Reynolds Groupe II à Vincennes ,
  du Prix Edmond Henry Groupe II à Vincennes ,
 2 du Prix Victor Cavey Groupe II à Vincennes  ( Casino Royal),
 2 du Prix Joseph Lafosse Groupe II à Vincennes ( Creator Boy),
 2 du Prix Camille Blaisot  Groupe II à Vincennes,
 3 du Prix des Centaures Groupe I à Vincennes ( Balzac, 2 Dingue de Moi),
 4 du Prix Legoux-Longpré  Groupe II à Vincennes,
 4 du Prix Louis Forcinal  Groupe II à Vincennes.

à 6 ans :
  du Prix de l'Ile-de-France Groupe II à Vincennes (2 Arcadia),
 2 du Prix de Cornulier Groupe I à Vincennes ( Arcadia)
 5 du Prix du Calvados  Groupe II à Vincennes.

À l’attelage, ses résultats sont la aussi excellents :

à 5 ans :
 4 du Critérium des 5 ans en 1 min 12 s, Groupe I à Vincennes ( Coktail Jet, 2 Camino, 3 Capitole),
 5 du Prix de la Haye Groupe II à Enghien.

à 6 ans :
 2 du Prix Chambon P Groupe II à Vincennes ( Abo Volo),
 3 du Prix de l’Atlantique Groupe I à Enghien ( Cocktail Jet).

Courlis du Pont stoppera sa carrière de course à la suite d'un accident après avoir accumulé des gains de 1 282 744 €, ce qui le classe au second rang de sa génération dominée par Coktail Jet. Il réalise aujourd’hui la monte au Haras.

Jalba du Pont 

Jalba du Pont est née en 1997. Elle a de bonnes origines : son père n’est autre que Baccarat du Pont (voir ci-dessus) et sa mère, Alba du Pont, est d’une lignée prestigieuse : fille de Le Loir, petite fille de Chambon P, lui-même fils de Kerjacques.  
Jeune, elle accumulera quelques victoires, puis montera de catégorie en 2002 avec de bons résultats.

à 5 ans :

 2 du Prix Doynel de Saint-Quentin Groupe II à Vincennes ( Jardy),
 2 du Prix de l’Orne ( Jet des Montiers),
 3 du Critérium des 5 ans Groupe I à Vincennes ( Jasmin de Flore),
 3 du Prix d'Orthez International à Vincennes.

à 6 ans, elle est élue 13 cheval français par les gains acquis dans l’année, avec 3 victoires et 12 places en 19 sorties, dont :
  du Prix de la Marne Groupe II à Vincennes (5 Jag de Bellouet),
  du Prix de Bretagne Groupe II à Vincennes (2 Ipson de Mormal, 3 Jardy, NP Kesaco Phedo),
  du Prix de Dinan International à Vincennes,
 2 du Prix de Buenos-Aires Groupe II à Enghien ( Jeanbat du Vivier),
 2 du Prix de Beaugency International à Vincennes ( Jeanbat du Vivier, Np Jag de Bellouet),
 2 du Grand-Prix Anjou Maine Groupe III à Laval ( Général du Lupin, 6 Jag de Bellouet),
 2 du Prix de Chateaudun International à Vincennes ( Alesi OM),
 4 du Prix des Cevennes ( Jag de Bellouet),
 5 du Prix de l’Union Européenne (4 Général du Lupin, 8 Jag de Bellouet),
 6 du Prix Paris-Turf - Geny-Courses - RTL à La Capelle ( Jest),
 7 du Prix du Bourbonnais (3 Jeanbat du Vivier, 5 Jag de Bellouet),
 7 du Prix de la Manche à Enghien ( Kesaco Phedo, 4 Général du Pommeau),
 8 du Prix Paris-Turf - Geny-Courses - RTL à Laval ( Jest), 

à 7 ans, elle terminera 22 du même classement :
  du Prix du Forez International à Vincennes,
 3 du Prix de la Marne Groupe II à Vincennes ( Jaminska),
 2 du Prix de Paris Groupe I à Vincennes ( Jag de Bellouet),
 4 du Prix de l’Union Européenne Groupe II à Vincennes ( Général du Lupin, 5 Gigant Néo),
 4 du Prix d’Été Groupe II à Vincennes Groupe II à Vincennes ( Général du Lupin, 6 Jeanbat du Vivier),
 6 du Prix de Buenos-Aires à Enghien ( Jeanbat du Vivier),
 6 du Prix du Bourbonnais ( Jag de Bellouet),
 7 du Prix de la Haye à Enghien ( Jeanbat du Vivier)
 7 du Grand-Prix du Croisé-Laroche ( Général du Lupin),
 7 du Prix de Chateaudun ( Jardy)
 9 du Prix Jamin (2 Jaminska).

à 8 ans, ses gains l’obligent à affronter les meilleurs, et il lui devient difficile d’entrer dans les 5 premiers :
  du Grand Prix Charles Desrousseaux Groupe III au Croisé Laroche,
 2 Dpg du Prix des Cevennes International à Vincennes ( Krysos Speed),
 4 du Prix de Brest ( Lady d’Auvrecy),
 5 du Prix de l’Union Européenne Groupe II à Vincennes ( Ilster d’Espiens),
 5 du Prix Jean-Luc Lagardère à Enghien ( Joyau d’Amour),
 6 du Prix Chambon P ( Kazire de Guez),
 6 du Prix de New York à Enghien ( Jeanbat du Vivier),
 6 du Prix de la Ville de Caen à Caen ( Jardy),
 7 du Prix de Bourgogne ( Jag de Bellouet),
 7 du Prix des Ducs de Normandie à Caen ( Love You),
 8 du Prix du Bois de Vincennes ( Kart de Baudrairie),
 8 du Prix de l’Atlantique ( Jag de Bellouet),
 8 du Prix de Buenos-Aires à Enghien ( Lass Drop),
 9 du Prix de Paris ( Jardy), 
 9 du Prix Jamin Groupe III à Vincennes (2 Judoka Royal),
 9 du Prix René Ballière ( Jag de Bellouet),

à 9 ans :
  du Grand Prix Charles Desrousseaux Groupe III au Croisé Laroche,
 2 du Prix Jamin Groupe III à Vincennes ( Ladakh Jiel),
 3 du Prix Guillaume de Bellaigue Groupe III à Vincennes (monté) ( Mage du Martellier),
 4 du Prix de Beaugency ( Laura d’Amour),
 5 du Prix Kerjacques ( Jag de Bellouet),
 8 du Prix de Belgique ( Keed Tivoli),
 8 du Prix de Paris ( Jardy), 
 8 du Grand Prix du Sud-Ouest à Bordeaux ( Jardy), 

Pour résumer sa carrière classique, Jalba du Pont a participé à :
 4 Prix de Bretagne (2003, 2004, 2005 et 2006), elle triomphe en 2003.
 3 Prix du Bourbonnais (2003, 2004 et 2006).
 3 Prix de Belgique (2005, 2006 et 2007).
 1 Prix de Bourgogne (2005).
 3 Prix de Paris (2004, 2006 et 2007) : elle se classera 2 en 2004.
 1 Prix de France (2005).
 3 Prix d’Amérique (2005, 2006 et 2007), elle sera d’ailleurs victime d’un accident de course en 2005 : Jaminska, qui ne semblait pas très souple, était victime d'un grave accident (fracture du boulet) et se désunissait brutalement. Jalba du Pont évitait la chute de justesse mais perdait toute chance.
Jalba du Pont terminera sa carrière le , avec un record absolu de 1 min 11 s, réalisé le  à Vincennes sur  attelé (autostart) et un record monté de 1 min 14 s 08 réalisé le  à Vincennes sur . Elle aura accumulé  de gains, ce qui la classe au 8 rang de sa génération, dominée par Jag de Bellouet.

Kenya du Pont 

Kenya du Pont est un bai brun foncé de , né en 1998. Son père est l’excellent Baccarat du Pont et sa mère est Violetta du Pont, une fille du roc Lurabo.
Kenya du Pont arrivera au niveau classique à l’âge de 5 ans. Dans sa carrière, il remportera 11 victoires, établira son record attelé à 1 min 12 s et monté à 1 min 16 s, et accumulera  de gains. Ses principales performances au niveau classique sont :
 1 dans le Critérium des 5 ans Groupe I à Vincennes (2 Kerido du Donjon, 4 Kesaco Phedo),
 6 dans le Prix de l’Étoile Groupe I à Vincennes (2 Kiwi),
 3 du Prix Doynel de Saint-Quentin Groupe II à Vincennes (Dist. Kesaco Phedo),
 5 du Prix Marcel Laurent Groupe II à Vincennes (2 Malabar Circus AS, 3 Kiwi),
 7 du Prix du Bourbonnais Groupe II à Vincennes (3 Jeanbat du Vivier, 5 Jag de Bellouet),
 3 du Prix de la Ville de Caen Groupe III à Caen (1 Jardy).

Kenya du Pont accumulera 354 121 € de gains, ce qui le classe au 47 rang de sa génération dominée par Kesaco Phédo. Il entrera au haras en 2004.

Les autres noms à retenir pour cette période : Comtesse du Pont, Dalida du Pont (246 038 € de gains), Dona du Pont, Eclair du Pont, Eldorado du Pont (2 d'un Groupe II au monté, 249 613 € de gains), Eros du Pont (4 et 5 de Groupe II), First du Pont (267 337 € de gains), Flan du Pont, Galion du Pont (un fils d’Ourasi), Halbane du Pont, Hermionos du Pont (3 d'un Groupe II), Ilot du Pont, Indiana du Pont, Ismaël du Pont, Jezabelle du Pont, Juky du Pont, Kelly du Pont (248 305 € de gains), Lalba du Pont (334 780 € de gains), Luriana du Pont (3 et 5 de Groupe II).

Période de naissance 2000 – 2009

Pacha du Pont 

Il est encore un peu tôt pour consacrer ce magnifique modèle, mais tout porte à croire que Pacha du Pont sera le prochain phénomène de l'écurie Rayon.
C'est en 2003 que ce fils de Baccarat du Pont est né, et bien né. En effet, sa mère est Alba du Pont ce qui fait de Pacha du Pont le propre frère de Jalba du Pont et Lalba du Pont.
Après un début de carrière prometteur à l'attelé, où il enchaînera 5 victoires, 7 secondes places et 3 troisièmes places en 23 courses et un record actuel de 1 min 14 s , c'est au monté que tous les espoirs sont permis puisque Pacha du Pont a remporté consécutivement ses 4 tentatives dans cette discipline et porté son record monté à 1 min 13 s 9. 
Gravement blessé en 2008, Pacha du Pont prépare actuellement son meeting d'hiver où il est attendu dans les grands rendez-vous monté.  
Pendant cette période de repos, il en a tout de même profité pour monter sur la troisième marche du podium des plus beaux étalons trotteurs de 6 ans, qui s'est déroulé à Grosbois le . Rappelons que Pacha du Pont est aussi une star des médias puisque c'est déjà lui qui posait sur l'affiche officielle du Prix d'Amérique Marionnaud 2009. 

Les autres noms à retenir pour cette période : Marco du Pont, Missouri du Pont, Nil du Pont, Océane du Pont, Orage du Pont, Pétunia du Pont, Premier du Pont, Plymouth du Pont, Quenza du Pont, Quartz du Pont, Queva du Pont, Quito Soyer, Rasta du Pont, Rameau du Pont, Radieux du Pont, Romaine du Pont, Relook de Sausseau, Rumba du Pont...

Sources 
 Articles parus dans les journaux hippiques Paris-Turf et Week-end.
 Données publiées sur les sites Internet www.cheval-francais.com, www.geny.com, www.trot.courses-france.com et www.trotmaster.com.

Liens externes 
 http://torontopat.unblog.fr

Driver
Entraîneur de sport hippique
Naissance en octobre 1947